Aligrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aligrundet (vid Bergölandet, Karleby), Mellersta Österbotten, 
 Aligrundet (vid Knivsund, Karleby), Mellersta Österbotten, 
 Aligrundet, Jakobstad, Österbotten, 
 Aligrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Aligrundet, Malax, Österbotten,

Se även
Aligrynnan
Algrundet
Algrund

Robotskapade Finlandförgreningar